The Dream Chapter: Star – дебютный мини-альбом южнокорейского бойз-бэнда TXT. Был выпущен 4 марта 2019 года лейблом Big Hit Entertainment при поддержке Republic Records.

Предпосылки и релиз 
10 января 2019 года Big Hit Entertainment опубликовал видеоролик с Ёнджуном, тем самым раскрыв первого участника нового бойз-бэнда. В скором времени были представлены ролики с остальными участниками, и таким образом определился финальный состав коллектива, состоящего из пяти участников: Ёнджуна, Субина, Бомгю, Тэхёна и Хюнин Кая.

7 февраля агентство подтвердило дату дебюта TXT – 4 марта, а также объявило название дебютного альбома – Dream Chapter: Star. 22 февраля был опубликован трек-лист. 25 и 26 февраля были представлены тизеры видеоклипа на сингл «어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)». 2 марта было выпущено превью всего альбома.

Dream Chapter: Star был выпущен 4 марта в 12:00 по корейскому времени на всех музыкальных платформах.

Промоушен 
4 марта 2019 года, в день выхода альбома, состоялся показ дебютного шоу TXT на телеканале Mnet, где группа представила сингл «어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)», а также исполнила «Blue Orangeade» и «별의 낮잠(Nap of a star)». 5 марта в Yes24 Hall состоялся дебютный шоукейс для прессы и фанатов.

7 марта состоялся дебют группы на M!Countdown. Би-сайдом стала композиция «Blue Orangeade».

Коммерческий успех 
Предзаказ альбома был официально запущен 19 февраля 2019 года, и всего за первые три дня количество предзаказанных копий составило более 100 тысяч.

Список композиций 
Информация взята из официального превью альбома, размещённого на канале Big Hit Entertainment.

Чарты

Победы

Музыкальные программы

Продажи

Примечания 

Дебютные мини-альбомы
Мини-альбомы 2019 года
Мини-альбомы на корейском языке